Adam Nowodworski (1572—1634) — biskup kamieniecki, przemyski oraz poznański
 Bartłomiej Nowodworski (1552—1625) — kawaler maltański, fundator gimnazjum w Krakowie
 Cezary Nowodworski ps. Głóg (1916—1944) — kapitan, skoczek cichociemny
 Franciszek Nowodworski (1859—1924) — adwokat, sędzia, polityk, publicysta i działacz społeczny
 Jan Nowodworski (zm. przed 1638) – kasztelan raciąski, poseł
 Jan Nowodworski (1837-1893) – historyk, nauczyciel, publicysta
 Jan Edward Nowodworski (1876-1954) – adwokat, poseł
 Leon Nowodworski (1889—1941) — adwokat, radca prawny banków, dziekan Rady Adwokackiej
 Michał Nowodworski (1831—1896) — biskup płocki, wydawca, publicysta
 Stanisław Nowodworski (1873—1931) — prawnik, polityk, działacz społeczny, minister
 Witold Nowodworski (1907—1978) — historyk, bibliotekarz, wicedyrektor Biblioteki KUL w Lublinie